El término Hombre Orquesta puede referirse a:

 Hombre orquesta, es un músico que toca varios instrumentos musicales al mismo tiempo;
 El hombre orquesta, en inglés One Man Band, es un corto animado de Pixar dirigido por Mark Andrews y Andrew Jiménez. En algunos países se estrenó junto a la película Cars, de la misma productora;